Плитняки́ — топоним.

 Плитняки́ — местечко в Кировском районе Ленинградской области
 Плитняки — остановочная платформа Волховстроевского отделения Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург — Волховстрой.

См. также 
 Плитняк — плитка произвольной формы из природного камня, приблизительно постоянной толщины, часто используемая для мощения.